Cet article dresse une liste des villes gambiennes les plus peuplées.

Annexes

Sources

Liens externes 
  City Population
 Mongabay

Gambie
 
Villes